Andreas Bee ist der Name folgender Personen:

* Andreas Bee (Kunsthistoriker) (* 1953), deutscher Kunsthistoriker, Kurator und Hochschullehrer
 Andreas Bee (Bildhauer) (* 1959), deutscher Bildhauer